Dona Morisca, que pertanyia al grup ètnic dels moriscs. D'aquí deriven els significats dels articles següents:
 Art
 Guitarra morisca o mandora medieval, instrument de corda pinçada que hom atribuí als moriscs.
 Novel·la morisca, gènere literari conreat principalment al  de temàtica morisca.
 La morisca, òpera de Jaume Pahissa estrenada al liceu el 1919.
 Toponímia
 Turó de la Morisca, muntanya del terme Lloret de Mar.
 Torre Morisca o Puig de la Morisca, muntanya del terme Roses.
 Golf de la Morisca, golf de la costa de Torroella de Montgrí.
 Puig de la Morisca, muntanya del terme de Calvià amb un jaciment arqueològic important.
 Parc Arqueològic del Puig de la Morisca, parc arqueològic que comprèn el jaciment del Puig de la Morisca.